

Patronyme 

 Emmanuel Busto (1932-2017), un ancien coureur cycliste professionnel français ;
 Michaël Busto (1986-), un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Toponyme 

 El Busto, une ville de la Communauté Forale de Navarre en Espagne.

Œuvre 
Busto peut aussi désigner :
 Busto, album enregistré par Amália Rodrigues.

Patronyme hispanique